Roininen ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Roininen (1928–2002), kanadischer Leichtathlet
 Paavo Roininen (1935–2022), finnischer Boxer